Angharad is een Welshe naam

 Angharad ferch Meurig, echtgenote van Rhodri Mawr
 Angharad ferch Owain, echtgenote van Gruffudd ap Cynan
 Angharad ferch Llywelyn, dochter van Llywelyn ab Iorwerth en echtgenote van Maelgwm Fychan